Кунафин Гиниятулла Сафиуллович (род. 22 ноября 1946, с. Саитбаба) — доктор филологических наук, профессор БГУ, академик Международной тюркской академии, член союза писателей РФ и РБ, лауреат премий им. Дж. Киекбаева (2001), М. Гафури (2010) и М. Уметбаева (2011), Член-корреспондент АН РБ (2012 г.), «Заслуженный деятель науки РБ» (2009), «Заслуженный работник народного образования РБ» (1997), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2006).

Биография 
Кунафин Гиниятулла Сафиуллович родился 22 ноября 1946 года в с. Саитбаба Гафурийского района БАССР. После окончания Саитбабинской средней школы работал учителем, потом работником районной газеты «Звезда».

После прохождения службы в армии, он поступил на филфак БашГУ, который окончил с красным дипломом. В 1973—1976 годах учился в аспирантуре БФАН СССР. Работал в 1976—1981 годах научным сотрудником Института истории, языка и литературы БФ АН СССР, в 1981—1999 годах старшим преподавателем, доцентом БГУ.

Г. С. Кунафин был инициатором создания факультета башкирской филологии и журналистики БГУ и 10 лет (1990—2000) работал его первым деканом.

С 2000 года он возглавляет кафедру башкирской литературы до Великой Октябрьской социалистической революции. В 1977 году Г. С. Кунафин защитил кандидатскую диссертацию, а в 1998 году — докторскую диссертацию на тему «Развитие жанровой системы в башкирской поэзии XIX — начале XX веков». В 1999 г. ему присвоено звание профессора. С 1990 года он член Союза писателей РФ и РБ.

Участие в общественной жизни: руководство секцией литературной критики при Союзе писателей РБ. Был делегатом I, II и III Всемирного Курултая башкир, член его Исполкома, в 2000—2010 годах член Ревизионной комиссии Всемирного Курултая башкир.

Труды 
Кунафин Гиниятулла Сафиуллович — автор более 450 научных работ, включая 30 книг.

 Башкирские просветители-демократы XIX века. — М., 1981. — 256 с.
 Просветитель и писатель Мухаметсалим Уметбаев. — Уфа, 1991. — 256 с. (на башк. яз.).
 Башкирская литературная песенная поэзия XIX — начала XX века. — Уфа, 1997. — 155 с. (на рус. яз.).
 И песней, и сатирой. — Уфа, 1999. — 257 с. (на рус. яз.).
 Башкирская поэзия XIX — начала XX века. — Уфа, 2002. — 215 с. (на рус. яз.).
 Башкирская нарративная поэзия XIX — начала XX века. — Уфа, 2003. — 179 с. (на рус. яз.).
 Поэтическое эхо прошлого. — Уфа, 2004. — 314 с. (на рус. яз.).
 Башкирская литература XIX — начала XX века. — Нефтекамск, 2006. — 273 с. (на рус. яз.).
 Культура Башкортостана и башкирская литература в XIX — начале XX века. — Уфа, 2006. — 280 с.
 Духовное сияние времен. — Уфа, 2006. — 491 с. (на башк. яз.).
 Поэтическая радуга Акмуллы. — Уфа, 2006. — 238 с. (на башк. и рус. яз-х).

Награды 
Премии им. Дж. Киекбаева (2001), М. Гафури (2010) и М. Уметбаева (2011), «Заслуженный деятель науки РБ» (2009), «Заслуженный работник народного образования РБ» (1997), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2006).

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Уфа, 2007.
 Башкирская энциклопедия: В 7 т.. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2006.

Ссылки 
 Профиль на сайте АН РБ
 http://www.gafury.ru/city/Kiekbaev/491/

Академики Академии наук Республики Башкортостан
Доктора филологических наук
Преподаватели БашГУ
Родившиеся в Гафурийском районе
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Лауреаты премии имени Дж. Киекбаева